Auburn Hills kan avse:

Auburn Hills, Michigan – En stad i Michigan, USA
Auburn Hills, Delaware – En unincorporated area i Delaware, USA